USS Chicago ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Chicago, Illinois.

 fue un crucero protegido botado en 1885, y activo durante la Primera Guerra Mundial, posteriormente, fue convertido en portahidroaviones y después en buque cuartel, finalmente fue renombrado Alton en 1928 y se perdió en el mar cuando era remolcado en 1936.

 fue un crucero pesado dado de alta en 1931, activo durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que se perdió en la batalla de la Isla Rennel en enero de 1943.

 fue un crucero pesado, dado de alta en 1945, reconvertido en crucero lanzamisiles guiados y renumerado CG-11, fue dado de baja en 1984.

 es un submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles, dado de alta en 1986 actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos